Erik Löfgren kan avse följande personer:

* Erik Löfgren (historiker) (1892–1972), historiker och läroboksförfattare
 Erik Löfgren (ingenjör) (1897–1986), svensk och professor i radioteknik
 Erik Löfgren (tecknare) (1919–1996), svensk målare, tecknare och grafiker